«PSV» puede referirse a:

 PSV Eindhoven, club deportivo neerlandés conocido por su equipo de fútbol.
 PlayStation Vita, una videoconsola portátil creada por Sony Computer Entertainment.
 Siglas del Partit Socialista Valencià, desaparecido partido político clandestino activo durante el franquismo.
 Siglas del Partido Socialista Vasco, desaparecido partido político que estuvo activo durante la Transición española.
 Sigla de Pedro Suárez-Vértiz (o también PS-V), músico de rock peruano.